Варшавский трактат 1772 года — международный договор, заключённый польским королём и сеймом с Российской империей, Королевством Пруссия и Австрийской империей в Варшаве и узаконивший Первый раздел Речи Посполитой, проведённый этими державами.

Когда Россия подавила и уничтожила Барскую конфедерацию в Польше, а Русско-турецкая война близилась к счастливому окончанию, король Пруссии Фридрих II, опасаясь резкого усиления российского могущества благодаря победам над Османской империей и полному преобладанию российского влияния в Польше, составил план раздела последней, причём Россия получила бы вознаграждение за турецкую войну в польских землях, а Пруссия и Австрия должны были также получить часть последних. Он успел склонить к этому плану Австрию и Россию. Три двора заключили между собою союз и заняли своими войсками: Пруссия — восточную, или королевскую, Пруссию, Австрия — Галицию и часть Подолии, Россия — Белоруссию.

Вслед за тем созван был в Польше сейм, маршалом или президентом которого стал, получая 3000 червонцев месячного жалованья от союзных держав, князь Адам Понинский. Сейм вынужден был решать дела по большинству голосов; протестовавшие члены сейма, не шедшие на подкуп, были исключены, остальные вынуждены назначить делегацию, которая должна была заключить трактат с союзниками об уступке им занятых ими земель. Это было исполнено, и заключенный трактат был утверждён сеймом. Россия получила 2200 кв. миль и около 1500000 жителей, Австрия — 1600 кв. миль и 2500000 жителей, Пруссия — 700 кв. миль с 900000 жителей, оставив, однако, Польше Данциг и Торн.

Участвовавшие в разделе державы гарантировали Польше неприкосновенность остальных её владений, а Россия, сверх того, обязалась охранять установленное в ней правление, упрочивая таким образом своё влияния в Польше. Вызванный политикой Пруссии трактат ей и принёс наибольшие выгоды, но поляки считали главной виновницей его Россию, и это увеличивало желание их сбросить русское влияние.

См. также 

Варшавская конвенция (1733)
Варшавский договор (1768)

Литература 
Соловьев, «История падения Польши»;
Костомаров, «Последние годы Речи Посполитой»;
Бобржинский, «Очерк истории Польши» (русск. перев.);
 Кареев, «Падение Польши в исторической литературе».
 

Договоры по алфавиту
Международные договоры XVIII века
Международные договоры Российской империи
Международные договоры Австрии
Международные договоры Речи Посполитой
Международные договоры Пруссии
История Российской империи
История Австрии
История Германии
История Польши
История международных отношений
1772 год
Варшавский договор